Невяжский — фамилия; имеет женскую форму Невяжская.
 Невяжский, Исаак Харитонович (1898—1975) — советский радиотехник, доктор технических наук, профессор, лауреат двух Сталинских премий.
 Невяжский, Яков Исаакович (1902—1975) — советский учёный, инженер, организатор производства танковых двигателей.